Monasteresi – abitanti di Monastero Bormida
Monasteresi – abitanti di Monastero di Lanzo
Monasteresi – abitanti di Monastero di Vasco